Nouveau Taipei (en chinois : ), municipalité spéciale de Taïwan ;
 le district de Xinbei, en Chine.